Алексей Михайлович Яшкин (род. 27 июля 1965, Красноярск, СССР) — советский и российский хоккеист и спортивный функционер. Шестикратный чемпион Чехии в составе команды «Всетин». Сын Дмитрий — хоккеист сборной Чехии.

Биография 
Выступал за красноярский «Сокол». Проходил службу в армии, выступая за новосибирский СКА. В сезоне 1988/89 дебютировал за воскресенский «Химик» в высшей лиге СССР. За команду выступал с 1988 по 1994 год, в том числе выступал в четырёх розыгрышах чемпионата СССР и двух розыгрышах чемпионата России. Участник Суперсерии 1990 и 1991 годов. Всего в высшей лиге СССР сыграл 133 матча, а в российской лиге — 51 матч.

В 1994 году стал игроком команды чешской второй лиги «Всетин». В следующем сезоне поднялся вместе с командой в элиту. Всего в составе клуба провёл более 10 лет, завоевал 6 золотых и 1 серебряную медаль чемпионата Чехии. С 2005 по 2007 год провёл 2 сезона в третьей лиге Чехии за команду «Валашске-Мезиржичи», после чего завершил карьеру игрока.

С 2006 по 2012 год работал спортивным директором во «Всетине». С 2012 по 2013 год был генеральным директором братиславского хоккейного клуба «Слован». С 2013 по 2015 год работал директором по развитию игроков «Слована».

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК СКА Новосибирск
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Всетин»